Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza – organismo del Governo Italiano
 Conferenza Italiana degli Istituti Secolari – organizzazione di istituti secolari della Chiesa cattolica